W Polsce 
 Kiełpiny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie 
 Kiełpiny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Wąpielsk 
 Kiełpiny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo 
 Kiełpiny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark 
 Kiełpiny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Siedlec

 Kiełpiny – gromada

Słowiańskie słowo "kiełp" oznaczało łabędzia.